Le Bret ou Lebret peut faire référence à :

Patronymie 

 Le Bret, musicien français du  ;
 Pierre Lebret, homme politique français (), maire d’Elbeuf ;
 Cardin Le Bret (1558-1655), juriste français, penseur de l'absolutisme et auteur en 1632 du traité La souveraineté du roi.
 Pierre Cardin Le Bret (1639-1710), premier président au parlement de Provence ; 
 Cardin Le Bret (1675-1734), intentant de Provence ;
 Charles François Xavier Le Bret, intendant de Bretagne, province française () ;
 Didier Le Bret (1963-), diplomate français ;
 Georges Lebret (1853-1927), homme politique français (), ministre et maire de Caen ;
 Henry Le Bret, homme d’Église français (, ami de Cyrano de Bergerac ;
 Jacques Le Bret, prêtre français, évêque de Toul () ;
 Jean Le Bret (1872-1947), sportif français, médaillé d’argent en voile aux Jeux olympiques d'été de 1900 à Paris ;
 Johann Friedrich LeBret (1732- 1807), théologien, historien et professeur allemand ;
 Joseph Lebret, homme politique français (), maire de Saint-Pierre-de-Plesguen ;
 Loïc Lebret, homme politique français (), maire de Bonnemain ;
 Louis-Joseph Lebret (1897-1966), économiste et prêtre dominicain français ;
 Marc-Antoine Le Bret (1985-), humoriste et imitateur français ;
 Mathurin Le Bret, religieux, théologien français () ; 
 Olivier Lebret, directeur général depuis 1996 de la société StatSoft France, éditeur du logiciel STATISTICA ;
 Pierre Le Bret, cinéaste français () ;
 René Lebret, prêtre français () ;
 René Lebret (1886-1971), homme politique français (), député de Seine-Inférieure ; maire d'Elbeuf ;
 Samuel Lebret (1987-), sportif français, champion de France d'haltérophilie ;
 Suzanne Le Bret (1889-1928),  actrice française du cinéma muet.

Toponymie 

 Lebret, village de la province de Saskatchewan (Canada) ;
 Lebret, canton du Québec (Canada).

Organisations 
 Centre International Développement et Civilisations - Lebret-Irfed, association suisse et française.

Sport 
 Eagles de Lebret équipe de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme